Chris Morgan (1966–) amerikai forgatókönyvíró és producer 
 Chris Morgan (1977–) angol labdarúgó, edző
 Chris Morgan (1982–) ausztrál olimpiai bronzérmes bajnok evezős